José Secall puede hacer referencia a: 

José Secall y Asión (1819-1890) arquitecto español.
José Secall Parada (1949-2021), actor chileno.